Craterocephalus är ett släkte av fiskar. Craterocephalus ingår i familjen silversidefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidefiskar
Craterocephalus